Карл Людвиг:

 Карл Людвиг, эрцгерцог Австрийский — эрцгерцог Австрийский из династии Габсбургов, отец Франца Фердинанда
 Карл Людвиг Австрийский, герцог Тешенский — эрцгерцог Австрийский и герцог Тешенский, знаменитый полководец
 Карл Людвиг Баденский — наследный принц Бадена.
 Карл Людвиг Гольштейн-Бекский — герцог Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекский
 Карл Людвиг (1816—1895) — немецкий физиолог.